3 miejscowości podstawowe oraz 3 części innych miejscowości w Polsce
 Walerianów – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Sosnowica 
 Walerianów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół 
 Walerianów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski
 Walerianów – dawniej samodzielna wieś w Polsce, obecnie w granicach Janowa w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki